Ecclésiastique est un adjectif ou un substantif qui peut référer à :
 un ecclésiastique : un membre du clergé ;
 ecclésiastique : ce qui se rapporte à l'Église ; synonyme d'ecclésial dans des expressions comme province ecclésiastique, hiérarchie ecclésiastique, discipline ecclésiastique, bien ecclésiastique, principauté ecclésiastique, costume ecclésiastique, tribunal ecclésiastique ;
 L'Ecclésiastique, ou Livre de l'Ecclésiastique, appelé aussi le Siracide ou encore La Sagesse de Ben Sirakh (ou de Ben Sira) : un des livres sapientiaux de l'Ancien Testament, écrit vers 200 av. J.-C. ;
  : titre de plusieurs œuvres, notamment d'Eusèbe de Césarée.